Uefa Women's Champions League 2016/2017 var den 16:e säsongen av Uefa Women's Champions League, Europas största klubbfotbollsturnering för damer. Finalen spelades på Cardiff City Stadium i Cardiff i Wales den 1 juni 2017 mellan de två franska klubbarna Lyon och Paris Saint-Germain. Matchen slutade mållös, men Lyon vann med 7–6 i den efterföljande straffsparksläggningen.

Lyon, som var regerande mästare, tog därmed sin fjärde titel i Uefa Women's Champions League och tangerade därmed rekordet som innehades av 1. FFC Frankfurt.

Kvalspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Slutspel

Slutspelsträd

Sextondelsfinal

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Se även
Uefa Champions League 2016/2017
Uefa Europa League 2016/2017